Болотный козёл — 2 вида подсемейства водяных козлов семейства полорогих:

 Коб () — африканская антилопа рода водяных козлов.
 Обыкновенный редунка или нагор () — антилопа, наиболее известный вид рода редунка.